Жубанов — казахская фамилия, женская форма Жубанова.

Известные носители 
 Жубанов, Ахмет Куанович (1906—1968) — советский музыковед, композитор, дирижёр.
 Жубанов, Булат Ахметович (род. 1929) — казахский химик.
 Жубанов, Каир Ахметович (1935—2021) — советский и казахстанский учёный, академик НАН РК.
 Жубанов, Кудайберген Куанович (1899—1938) — первый казахский профессор-языковед, филолог.

 Жубанова, Газиза Ахметовна (1927—1993) — казахский композитор, педагог. Народная артистка СССР.